Thank Me Later — дебютный студийный альбом канадского хип-хоп артиста Дрейка, выпущенный 15 июня 2010 года. Альбом дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200 с  экземпляров, проданных за первую неделю. Альбом достиг платинового статуса. Всего по состоянию на август 2015 года было продано около  экземпляров альбома.

Список композиций

Чарты и сертификаты

Позиция в чартах

Чарты в конце года

Сертификаты

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Дрейка
Альбомы Cash Money Records
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Universal Motown Records
Альбомы Young Money Entertainment
Альбомы, спродюсированные No I.D.